Os Jogos Escolares de Pernambuco são uma competição esportiva que acontece entre as escolas dos municípios de Pernambuco. Os Jogos Escolares de Pernambuco (JEP's) são promovidos anualmente pelo Governo do Estado e reúnem mais de 60 mil estudantes de mais de mil escolas da rede pública e particular de todas as regiões pernambucanas. Dezesseis modalidades fazem parte da competição: handebol, vôlei, vôlei de praia, basquete, futebol de campo, futsal, futebol society, xadrez, tênis de mesa, natação, atletismo, judô, luta olímpica, ginástica rítmica, ciclismo e badminton. Desde 2011 que todos os atletas são hospedados em hotéis, na fase regional. Um investimento anual do Governo do Estado de mais de R$ 2,4 milhões.

As categorias envolvidas são Pré-Mirim (9 a 11 anos), Mirim (12 a 14 anos), Infantil (15 a 17 anos) e , havendo separação entre masculino e feminino.

A competição é dividida em três etapas: a municipal, a regional e, finalmente, a estadual. Os campeões da etapa estadual seguem para os Jogos Escolares da Juventude (anteriormente denominada Olimpíadas Escolares).

História 
 

A primeira edição dos jogos, chamados de I Jogos Estudantis de Pernambuco, deu-se entre 21 e 30 de setembro de 1969, com abertura no Estádio da Ilha do Retiro, com a presença de nove mil estudantes e do governador do Estado, Nilo Coelho, e encerramento no Colégio Vera Cruz. O evento foi patrocinado pelo Ministério da Educação e pela Secretaria Estadual de Educação.

A realização desses certames desportivo-estudantis era regulada pela Divisão de Educação Física do Ministério de Educação e Cultura que, na Portaria n. 21, de 11 de abril de 1958, instituiu os Jogos Ginásio-Colegiais, os quais tinham caráter puramente estadual. Em Pernambuco, eram organizados pela Escola Superior de Educação Física (ESAF). No entanto, aquele mesmo órgão do Ministério da Educação revogou esse ato, publicando a Portaria n. 292/69, que criou os Jogos Estudantis Brasileiros, que conferiu aos Estados a responsabilidade de, através das competições estaduais, selecionar atletas para participar da competição estudantil a nível nacional, os Jogos Estudantis Brasileiros, realizado pela primeira vez em 1969, em Niterói, estado do Rio de Janeiro.

Até 2001, o Governo do Estado de Pernambuco se referia à edição da competição tomando por base o I Jogos Estudantis de Pernambuco. No entanto, desde 2008, passou a adotar como referência os Jogos Ginásio-Colegiais. Desse modo, com a adoção do novo critério, no ano de 2016 foi realizada a 57ª edição dos Jogos Escolares de Pernambuco (47ª, pelo critério anterior).

Edições

Ligações externas 
 Regulamento dos JEP´s 2016
 Site oficial do JEP´S 2016

Competições desportivas de Pernambuco
Esporte escolar